Рейс 141 может иметь следующие значения:
 Рейс 141 Union des Transports Aériens de Guinée
 Рейс 141 Аэрофлота